Ward County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Ward County (North Dakota)
Ward County (Texas)